Памятники Александру Невскому расположены в различных населённых пунктах бывшего СССР.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Бендерах.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Великом Новгороде.
 Памятник Александру Невскому — памятник во Владимире.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Городце.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Донецке.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Калининграде.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Кургане.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Курске.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Нижнем Новгороде.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Павлодаре.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Переславле-Залесском.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Пскове.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Петрозаводске.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Самолве.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Санкт-Петербурге.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Усть-Ижоре.
 Памятник Александру Невскому — памятник в Харькове.